Јасенице могу бити:

 Јасенице (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Јасенице (Задар), насељено мјесто и општина у Задарској жупанији, Република Хрватска
 Јасенице (Конавле), насељено мјесто у општини Конавле, Република Хрватска

Види још 
 Јасеница
 Јесеница
 Јесенице